Ari Graynor (née en 1983), actrice américaine ;
 Anna Gaynor (1826-1899), religieuse irlandaise ;
 Gloria Gaynor (née en 1949), chanteuse américaine ;
 Janet Gaynor (1906-1984), actrice américaine ;
 Mel Gaynor (né en 1960), artiste musicien anglais ;
 Mitzi Gaynor (née en 1931), chanteuse, danseuse et actrice américaine ;
 William Jay Gaynor (1849-1913), ancien maire de New York.

Voir aussi 
 Gaynor le damné, personnage de fiction inventé par l'écrivain anglais Michael Moorcock.